Соломирецький, Соломерецький () — прізвище, рід шляхти (Соломирецькі).

Відомі представники:
 Соломирецький Василь Іванович (1490—†1560) — політичний діяч Великого князівства Литовського.
 Соломирецький Іван Васильевич (1460— по 1501) — державний діяч Великого князівства Литовського.
 Соломирецький Іван Васильович (†1578) — діяч Великого князівства Литовського.
 Соломирецький Богдан Іванович (†1602) — політичний діяч Речі Посполитої.
 Соломирецький Микола-Лев (†1626) — державний діяч Речі Посполитої.
 Соломирецький Богдан Богданович (1589—†1630) — захисник православної віри у Речі Посполитій.
 Соломирецький Ян-Владислав (†1641) — державний діяч Речі Посполитої.